Isoisän olkihattu (в переводе с финского — «Дедушкина соломенная шляпа») — романс, написанный и исполненный финским певцом Тапио Раутаваара. Прообразом песни, по всей видимости, послужила история самого Раутаваара и его жены Лийсы (урожд. Элизабет Ханделль), которая в молодости работала продавщицей и в том числе торговала шляпами.

Впервые песня была записана на пластинку 24 сентября 1951 года. Позднее Раутаваара записал её в 1963 году. Кроме того, песня прозвучала в фильме «Большой парад мелодий» в 1959 году. В 70-80е годы эту песню записывали другие финские певцы — Тейо Йоутсела, Паси Каунисто и другие.

Песня Рейно Хелисмаа «Pojanpojan lättähattu» является пародийной версией песни «Isoisän olkihattu». Американская группа Delta Rhythm Boys записала англоязычную версию песни в джазово-блюзовой обработке («Grandpa’s Strawhat»).

Текст песни 
Слова и музыка — Тапио Раутаваара
 Mä tässä kerran ullakolle yksin kapusin
 Ja sattumalta vanhan kaapin siellä aukaisin,
 Mä sitä pengoin, mitä lienen oikein etsinyt,
 Niin löysin vanhan olkihatun, tästä kerron nyt.
 Sen pölystä kun puhdistin ja sitä kääntelin,
 Ja ullakolle vanhan arkun päälle istahdin,
 En aikaa tiedä, miten kauan siinä viivähdin,
 Kun isoisän tarinaa mä hiljaa muistelin.

 Ol' kerran pieni hattukauppa sivukadulla,
 Niin pientä kauppaa nykyään et löydä todella,
 Ja siihen puotiin isoisä kerran piipahti,
 Hän kauan etsi, olkihatun viimein valitsi.
 Vaan valinta se tuskin siinä aikaa vienyt ois,
 Kas syy on toinen, hennonnut ei millään mennä pois,
 Kun kerran katsoi myyjättären silmiin sinisiin,
 Jo kaikki hatut ostanut hän kohta olis niin.

 Näin kului aikaa sinisilmäin vuoksi tosiaan,
 Nyt romanssi niin kaunis kohta puhkes kukkimaan,
 Ja joka päivä iltasin, kun kello tuli kuus, niin
 nähtiin eräs herrasmies ja olkihattu uus
 Odottavan sulkemista pienen myymälän,
 Ja kahden nuoren kulkevan luo puiston hämärän.
 Ei kauniimmin tää satu pieni päättyä nyt voi,
 Kun kera syksyn lehtien hääkellot heille soi.

 Näin kuvat kulki muistoissani hämys ullakon,
 ja mietin kuinka kaunis sentään ihmiselo on.
 Vaan miten vähän jääkään meistä muistoks tulevain,
 kuin isoisän tarinasta olkihattu vain.
 Mut ehkä ajan tomun alta joku toinenkin,
 joskus pienen muiston löytää niinkuin minäkin.
 Näin isoisän olkihattu sai mun laulamaan
 ja vanhan kaapin kätköihin sen laitan uudestaan.

Источники

Записи 
 Песня в исполнении Тапио Раутаваара в фильме «Большой парад мелодий» (1959)
 Grandpa’s Strawhat (англоязычная версия песни в исполнении Delta Rhythm Boys)

Песни Финляндии
Песни 1951 года
Песни на финском языке